Cueva de Berna auch Cueva de Bernard ist eine Karsthöhle in der Dominikanischen Republik. Sie befindet sich in der Bucht von Yuma in der Provinz La Altagracia im Osten des Landes, 140 km östlich der Hauptstadt Santo Domingo. Cueva de Berna liegt 41 Meter über dem Meeresspiegel.

Das Gelände um Cueva de Berna ist flach. Das Meer liegt in der Nähe von Cueva de Berna im Südosten.

Der höchste Punkt in der Nähe liegt 76 Meter über dem Meeresspiegel, 1,0 km nördlich von Cueva de Berna. Die nächstgrößere Gemeinde ist San Rafael del Yuma, 8,4 km nordwestlich über Cueva de Berna.

In der Region herrscht Savannenklima. Die jährliche Durchschnittstemperatur in der Region beträgt 25 ° C. Der wärmste Monat ist der Mai, wenn die Durchschnittstemperatur 26 ° C beträgt, und der kälteste der Februar mit 23 ° C.  Der durchschnittliche jährliche Niederschlag beträgt 1.239 Millimeter. Der feuchteste Monat ist der August mit durchschnittlich 181 mm Niederschlag und der trockenste der Januar mit 36 mm Niederschlag.

Archäologischer Fundort 
Die Höhle wurde 1977 archäologisch beforscht.
Vorgefunden wurde el gran Macocael, eine aus einem Stalagmit gearbeitete Skulptur eines humanoiden Kopfes mit Blickrichtung aus der Höhle. (Gorgonen-Funktion)

Anmerkungen

Einzelnachweise 

 

Höhle in Amerika
Höhle in der Dominikanischen Republik